Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie szepetowskim
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim, w hromadzie Komarno
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie lwowskim, w hromadzie Kulików
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim
 Nowe Seło – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie berehowskim